

Дерайтер — місто, штат Нью-Йорк
 Дерайтер — селище, штат Нью-Йорк